Miejscowości w Nepalu:
 Sunkhani (Nuwakot)
 Sunkhani (Sindhupalchowk)